Bartók János (1670 k.–1710) unitárius lelkész, tanító
 Bartók János (1785–1876) jegyző, Bartók Béla dédapja
 Bartók János (1816–1877) mezőgazdász, Bartók Béla nagyapja
 Bartók János (1822–1908) református lelkész
 Bartók János (1936–1957) segédmunkás